Хильдрицхаузен () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Бёблинген.  Население составляет 3593 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 12,17 км². Официальный код  —  08 1 15 022.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга